Eva Birnerová e Stéphanie Foretz Gacon erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato. 
 
Il doppio del torneo di tennis Smart Card Open Monet+ 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Margalita Chakhnašvili che hanno battuto in finale Réka-Luca Jani e Katalin Marosi 3–6, 6–1, [10–8].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)
 Iveta Gerlová /  Lucie Kriegsmannová (primo turno)

 Iryna Burjačok /  Lenka Wienerová (quarti di finale) 
 Ekaterina Ivanova /  Elica Kostova (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Smart Card Open Monet+ 2011